Farnell steht für:

 Farnell Valley, Seitental des Beacon Valley, Viktorialand, Antarktika
 Albert Farnell, britischer Hersteller von Kraftfahrzeugen
 Premier Farnell, britischer Elektronikhändler
 Farnell (Angus), ein Ort in Schottland
 Farnell (Alabama), ein Ort im Mobile County im US-Bundesstaat Alabama

Farnell ist der Familienname folgender Personen:
 James Farnell (1825–1888), australischer Politiker
 Lewis Richard Farnell (1856–1934), britischer Archäologe und Vizekanzler der University of Oxford